Sarrocchi ist der Familienname der folgenden Personen:

 Giulio Sarrocchi (1887–1971), italienischer Fechter
 Margherita Sarrocchi († 1617), römische Dichterin, Korrespondentin von Galileo Galilei
 Tito Sarrocchi (1824–1900), italienischer Bildhauer